Чапула има више значења:

 Чапула (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Чапула (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чапула (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику